Ramseyer est un nom de famille notamment porté par :
 André Ramseyer (1914-2007) : sculpteur suisse ;
 David Ramseyer (1987- ) : joueur de basket-ball franco-suisse ;
 Fritz Ramseyer (1840-1914) : missionnaire protestant suisse ;
 Rudolf Ramseyer (1897-1943) : footballeur suisse.